Aboncourt – Meurthe e Mosella
 Aboncourt – Mosella